Блокпост:
 Блокпост — заградительный пропускной пункт, способный самостоятельно держать круговую оборону.
 
 Блокпост — российский кинофильм 1998 года.
 Блокпост — пост управления блокировочными устройствами на определенном участке железной дороги.
 Блок-пост — улица в Томске.

Примечания